Cumbre, terme espagnol signifiant en français « sommet », peut désigner :
 la Cumbre Nueva, une montagne des îles Canaries en Espagne ;
 la Cumbre Vieja, un volcan des îles Canaries en Espagne ;
 la Cumbre del Laudo, un volcan en Argentine.

Voir aussi